Ludowa Partia Demokratyczna (Japonia)
 Ludowa Partia Demokratyczna (Nigeria)
 Ludowa Partia Demokratyczna (Turcja)